Имамат

 Имамат (доктрина) — шиитская доктрина
 Имам — духовное лицо, которое заведует мечетью

Государства
 Северо-Кавказский имамат

См. также 
 Динамо-Имамат